Шекшема — топоним в России:
 Шекшема — посёлок в Шарьинском районе Костромской области.
 Шекшема — река в Костромской области.
 Шекшема — железнодорожная станция в посёлке Шекшема.